Amīnābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qareh Qeshlāq, ort, Qazvin, 
 Amīnābād (ort i Iran), Kurdistan, 
 Aminagan, ort, Qazvin, 

Robotskapade Iranförgreningar